Брэд Дэвис (): Дэвис, Брэд (1949—1991) — американский актёр, лауреат премии «Золотой глобус».
 Дэвис, Брэд (род. 1981) — американский футболист.